Yard steht für:

 Yard, ein angloamerikanisches Längenmaß
 Yard (Trinkgefäß), auch Yard-of-Ale, ein hohes Trinkglas
 Kurzform für Scotland Yard, siehe New Scotland Yard
 Abstellplatz für Züge im Graffiti-Jargon, siehe Graffiti-Jargon#Y

Yard ist der Familienname folgender Personen:
 Francis Yard (1873–1947), französischer Schriftsteller
 Molly Yard (1912–2005), US-amerikanische Frauenrechtlerin